Adhémar de Monteil peut désigner :
 Adhémar de Monteil, mort en 1098, un évêque du Puy-en-Velay et légat de la première croisade ;
 Adhémar de Monteil, mort en 1361, un évêque de Metz.

La maison d'Adhémar, à laquelle appartiennent les deux personnes précédentes, a également pris le nom d'Adhémar de Monteil.

Maison d'Adhémar